BS
Bachelor of Science
Backspace (ASCII-teken 8)
Belgisch Staatsblad
Binnenlandse Strijdkrachten
British Standard, zie British Standards Institution
 - landcode volgens ISO 3166-1 voor Bahama's, onder andere voor voertuigen en topleveldomein

bs
 .bs, het internetlandcode topleveldomein van de Bahama's
Bosnisch - taalcode volgens ISO 639-1 voor de Bosnische taal
basisschool

Bs of Bs.
Venezolaanse bolivar, lokaal afgekort als Bs. (Valutacode volgens ISO 4217: VEB)